Армамар:

 Армамар — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.
 Армамар — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.